Marlow of Marlowe kan verwijzen naar:

Geografie 
 Little Marlow, een dorp nabij Marlow in Buckinghamshire
 Marlow (Buckinghamshire), ook Great Marlow, een stad in het Engelse graafschap Buckinghamshire
 Marlow (Herefordshire), een dorp in het Engelse graafschap Herefordshire
 Marlow (New Hampshire), een stadje in de Amerikaanse staat New Hampshire
 Marlow (Nieuw-Zuid-Wales), een plaats aan de kust in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales
 Marlow (Vorpommern-Rügen), een stad in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Marlow (Oklahoma), een stadje in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Marlow (West Virginia), een stadje in de Amerikaanse staat West Virginia
 Marlow Heights, een gebied in Prince George's County in de Amerikaanse staat Maryland

Personen 
 Christopher Marlowe, een Engelse toneelschrijver, tijdgenoot van William Shakespaeare
 Christian Marlowe (1951), een Amerikaanse sportjournalist
 Christopher Marlowe (componist) (1958), een Amerikaanse dirigent en componist van cabaretliederen
 June Marlowe, een Amerikaanse actrice
 Robert Marlow (1961), een Britse synthpopmuzikant en songwriter
 William Marlow, Engelse schilder

Overige 
 Charlie Marlow, hoofdpersonage in de roman Heart of Darkness van Joseph Conrad uit 1899.
 Marlow (motorfiets), Engels fabrikant van motorfietsen van 1920 tot 1922, niet te verwarren met Marloe.
 Philip Marlowe, fictieve privédetective, het hoofdpersonage in de detectiveromans van Raymond Chandler, debuteerde in The Big Sleep in 1939.
 Marlowe (1969), een film over Philip Marlowe van Paul Bogart met James Garner en Bruce Lee uit 1969